En Pologne, Odrowąż peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Odrowąż, un village

 dans la voïvodie de Łódź
 Odrowąż, un village du powiat d'Opoczno
 Odrowąż, un village du powiat de Radomsko

 dans la voïvodie d'Opole
 Odrowąż, un village

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Odrowąż, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Odrowąż, un village